Onderwijs
 Opleiding
 Wetenschappelijk onderzoek
 Studie (kunst), een tekening (schets) of (olieverf)schilderij dat in voorbereiding op een kunstwerk wordt gemaakt